Un temps pour vivre, un temps pour mourir, roman de Erich Maria Remarque publié en 1954 
 Un temps pour vivre, un temps pour mourir, film  de Hou Hsiao-hsien, sorti en 1985